Neil Primrose kan syfta på:

 Neil Primrose (1882–1917), brittisk liberal politiker
 Neil Primrose, 7:e earl av Rosebery (född 1929), brittisk peer
 Neil Primrose (född 1972), skotsk trumslagare